

Населені пункти та їхні частини
 Недзьведзь — гміна в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Недзьведзь — село в гміні Зембіце Зомбковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Недзьведзь — село в гміні Дембова-Лонка Вомбжезького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Недзьведзь — село в гміні Кікул Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Недзьведзь — село в гміні Свеце Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Недзьведзь — село в гміні Новодвур Рицького повіту Люблінського воєводства
 Недзьведзь — село в гміні Лаґув Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Недзьведзь — село в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Недзьведзь — село в гміні Недзьведзь Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Недзьведзь — село в гміні Мишинець Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Недзьведзь — село в гміні Боґорія Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Недзьведзь — село в гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Недзьведзь — село в гміні Остшешув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Недзьведзь — село в гміні Кобилянка Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Недзьведзь — частина села Комарно-Кольонія в гміні Константинув Більського повіту Люблінського воєводства
 Недзьведзь — частина села Зборовське в гміні Цясна Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Недзьведзь — осада в гміні Барчево Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Недзьведзь — лісова осада в гміні Барухово Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки